

Földrajzi helyek
 Tajmir-félsziget, Ázsia legészakibb részét alkotó félsziget a Kara-tenger és a Laptyev-tenger között
 Tajmir-sziget, sziget a Kara-tengeren, a Tajmir-félsziget északnyugati partjánál
 Kis Tajmir-sziget, sziget a Laptyev-tengeren
 Tajmir-öböl, tenger-öböl a Kara-tengeren, a Tajmir-félszigeten
 Tajmir, folyó Oroszország Krasznojarszki területén
 Tajmir, tó a Tajmir-félszigeten

Hajók
 Tajmir jégtörő, 1909-ben Szentpéterváron épített és vízre bocsátott orosz jégtörő hajó
 Tajmir atomjégtörő, Helsinkiben épített és 1989-ben vízre bocsátott szovjet kis merülésű folyami-tengeri atomjégtörő hajó